La Semaine des As 2007 è la 11ª Leaders Cup (la 5ª con il nome di Semaine des As).

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2006-2007

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2007
Leaders Cup